Nutzungsklasse bezeichnet

 die Feuchtigkeitsbelastung von verbautem Nutzholz, siehe auch Gebrauchsklasse
 Landnutzung#Nutzungsklassen – in Deutschland und Österreich eine Klassifizierung von Landflächen nach Bodenbedeckung
 WU-Beton#Nutzungsklassen bei wasserdichtem Beton